Каталонская операция — оборонительная операция войск Испанской республики в ходе гражданской войны в Испании.

Предшествующие события 
Гражданская война в Испании началась 17 июля 1936 г. Уже 19 июля мятежные войска полностью захватили Арагон. Губернатор генерал Вергилио Кабанельяс, хотя и был больше склонен к республиканскому правительству и изначально не участвовал в заговоре, был вынужден отдать приказ сарагосскому гарнизону о захвате города, то есть фактически совершил переход на сторону восставших. Овладев Арагоном, мятежники вплотную подбирались к Каталонии, промышленному центру Испании. Президент Каталонии Льюис Компанис отказался выдать оружие народу, для обороны, чем воспользовались мятежники.

Восстание 20 июля 1936 
Рано утром 20 июля в казармах Барселоны прошли восстания солдат под предводительством генерала Годеда, прибывшего сюда с Балеарских островов. Армия Годеда в считанные часы захватила центр Барселоны, но для дальнейшего продвижения не хватало людей. В это время десятки тысяч рабочих, поддерживающих республиканцев, захватили военные склады и, вооружившись, заняли все крупные городские транспортные пути. Мятежники оказались зажаты в центре города. Гражданская гвардия и суда береговой охраны, находившиеся в порту Барселоны, вопреки уговорам восставших, остались верны республике. Днём 20 июля шли бои на улицах города. К вечеру войска Годеда были оттеснены обратно, в казармы, где и начиналось восстание, а позднее ночью анархисты (сторонники республики) взяли казармы штурмом. Во время операции погиб Рамон Мола, брат Эмилио Молы. Генерал Годад был захвачен в плен и предан суду.

Таким образом, восстание в Барселоне и планы на быстрый захват промышленного центра Испании провалились. Основная масса населения Каталонии, среди которых было немало анархистов, поддерживали республику.

Август 1936 - ноябрь 1938 
В августе 1936 года декретом правительства Каталонии была создана комиссия промышленности и обороны, в ведение которой передали крупные металлургические и машиностроительные заводы (включая автомобильный завод «Испано-Сюиза»), химические, электротехнические и резинотехнические производства, а также некоторые текстильные предприятия. С 15 августа 1936 года предприятия, владельцы которых бежали к франкистам, были переданы в управление заводским комитетам. Национализация позволила освоить производство продукции военного назначения.

В результате, во время войны Каталония являлась важным центром промышленности (в том числе, военной промышленности) Испанской республики. При этом, отличительной особенностью Каталонии стало широкое участие женщин в промышленном производстве (после начала боевых действий даже на производстве пороха и взрывчатых веществ 90% работников составляли женщины).
 Весной 1937 года на автозаводе «General Motors« в Барселоне для республиканской армии началось производство бронеавтомобилей AAC-1937 на шасси грузовика «Chevrolet-SD» (также автозавод осуществлял ремонт бронеавтомобилей и автомашин).
 к концу декабря 1938 года на предприятиях Барселоны было освоено производство свыше 40 видов продукции военного назначения, в том числе ручных гранат, миномётных мин, патронов, пороха и взрывчатых веществ, артиллерийских снарядов (ввоз сырья в Каталонию практически прекратился в сентябре 1938 года, но за счёт мобилизации всех остатков запасов сырья, металлолома и брака литья производство артиллерийских снарядов в Барселоне продолжалось: в октябре 1938 года здесь было выпущено 190 тыс. корпусов снарядов и 134 тыс. взрывателей к ним, в ноябре ― 210 тыс. корпусов и 109 тыс. взрывателей, в дальнейшем в связи с исчерпанием резервов их выпуск практически прекратился), а также освоен ремонт винтовок.

Перед началом наступления 
15 апреля 1938 войска генерала Франко, прорвав линию фронта, заняли Винарос и вышли к Средиземному морю, в результате Каталония оказалась отделена от остальной части Испанской республики, а последняя лишилась выхода к границе с Францией.

После подписания 30 сентября 1938 года Мюнхенского соглашения внешнеполитическое положение Испанской республики осложнилось. Поскольку премьер-министр республики Х. Негрин согласился с предложением расформировать интернациональные бригады и вывести из страны их личный состав, боеспособность республиканской армии снизилась. После окончания битвы на реке Эбро в ноябре 1938 года часть участвовавших в сражении республиканских войск были отведены в Каталонию, но для восстановления боеспособности потребовалось провести их переформирование. Всего армия Эбро получила 15 тысяч новобранцев, 8 тысяч винтовок и несколько сотен пулемётов; Восточная армия получила 5 тысяч человек и дополнительное количество вооружения.

В результате, общая численность вооружённых сил Испанской республики в Каталонии была увеличена до 170 тысяч человек:
 армия Эбро насчитывала 80 тыс. человек
 Восточная армия насчитывала 90 тыс. человек

Ход операции 
20 декабря 1938 разведка республиканцев выявила готовность войск противника к наступлению.

Военное командование Испанской республики планировало удерживать оборонительные рубежи по рекам Сегре Эбро, сосредоточить оперативные резервы и в случае наступления франкистов - использовать их для контрударов по флангам ударных группировок противника.

Планы Франко предусматривали нанесение ударов по позициям республиканцев из районов севернее и южнее Лериды в общем направлении на Барселону.

23 декабря 1938 после массированной бомбардировки в секторе Серос и трёхчасовой артиллерийской подготовки из 150 орудий началось наступление франкистов, которые форсировали реку Сегре.
 первая, наиболее многочисленная ударная группа наносила главный удар из района Серос на участке фронта южнее Лериды, который занимала армия Эбро
 вторая, менее сильная ударная группа наносила вспомогательный удар из района города Тремп на участке фронта севернее Лериды, который занимала Восточная армия Испанской республики

24 декабря 1938, на второй день наступления, над полем сражения состоялся крупный воздушный бой, в котором участвовали оставшиеся у республиканцев И-16 и Р-5.

179-я бригада республиканской армии не выдержала штурма и начала отступление к Майяльсу и Льярдекансу, в результате 24 декабря 1938 итальянские войска взяли Льярдеканс и Торребеас, а Наваррский корпус франкистов занял Альматрет и Майяльс. Генеральный штаб Испанской республики приказал 5-му и 15-му корпусам армии Эбро контратаковать. Прибывшая на участок прорыва противотанковая артиллерия 9-й бригады республиканцев остановила продвижение танков, но вследствие нехватки автотранспорта подкрепления прибывали медленно.

25 - 30 декабря 1938 в районе Аспе - Алькано - Когуль шли тяжёлые бои.

Республиканские войска под командованием Энрике Листера сдерживали наступление мятежников 12 дней. 3 января 1939 под натиском бронетехники республиканской армии пришлось отступить. На следующий день франкисты вошли в Борхас-Бланкас. Командующий армиями, генерал Висенте Рохо, сформировал линии обороны, пытаясь прикрыть Барселону — столицу Каталонии и главный промышленный центр. Но из-за плохого снабжения фронта франкистские войска в достаточно короткий период превзошли республиканские.

12 января 1939 года СССР предоставил Испанской республике дополнительный заём на сумму 50 млн долларов США.

14 января 1939 с юга армия генерала Хуана Ягюэ вплотную подошла к Барселоне.

15 января 1939 франкисты взяли Таррагону. После того, как известие о падении Таррагоны распространилось по Каталонии, к границе с Францией хлынул поток беженцев. Французское правительство решило открыть для них границу, также французы начали поставлять необходимые военные припасы для республиканцев. К этому времени, защитники Каталонии были деморализованы. Мало кто верил в победу Республики.

24 января 1939 войска Франко пересекли реку Льобрегат, в окрестностях Барселоны. На тот момент республиканское правительство сбежало в Жерон.

25 января 1939 года генерал Эрнандес Саравия отдал приказ о эвакуации Барселоны, не предприняв никаких мер для защиты города. В тот же вечер Барселону покинули две тысячи штурмовых гвардейцев, имевших на вооружении винтовки, пулемёты и несколько бронеавтомобилей. Эти события способствовали деморализации в войсках и распространению панических настроений среди населения.

26 января 1939 бронетанковые части франкистов (до 60 танков и бронемашин) вошли в Барселону, которая оказалась не подготовленной к обороне. В бой с ними вступили находившиеся в городе бронетанковые части республиканцев (28 танков и бронемашин), но помощи от других частей они не получили - до 5 тысяч солдат-республиканцев оставили город, не вступая в бой с противником. В результате, к исходу дня франкисты заняли город.

Со взятием Барселоны поток беженцев многократно усилился. В ночь 27 на 28 января границу с Францией пересекли 15,000 человек. Многие из них были республиканские солдаты. Французское правительство просило Франко создать на границе с Францией нейтральные территории, под надзором других государств, где бы размещались беженцы, но Франко отказал.

30 января 1939 через границу с Францией в Каталонию начала поступать военная помощь из СССР (поставки продолжались до 4 февраля 1939 года и были прекращены по решению правительства Испанской республики).

5 февраля 1939 была взята Жерона, а республиканское правительство спешно переехало в Фигерас.

8 февраля 1939, когда был взят Фигерас, правительство Испанской республики пересекло границу с Францией.

Результаты 
10 февраля 1939 франкистские войска заняли всю Каталонию, выйдя к испано-французской границе в Пиренеях и лишив Испанскую республику выхода к сухопутной границе с Францией.

Последующие события 
Автономия, предоставленная Каталонии правительством Испании 9 сентября 1932 года, была ликвидирована.

Отступавшие из Каталонии на территорию Франции подразделения республиканцев надеялись, что Франция разрешит им переправиться под Мадрид и не хотели оставлять вооружение Франко, поэтому приложили усилия, чтобы вывезти через испано-французскую границу на территорию Франции максимально возможное количество вооружения, техники и военного имущества. В результате, на территории Франции оказались 80 самолётов, свыше 100 артиллерийских орудий, 10 - 15 танков Т-26, не менее 50 бронемашин, не менее 400 железнодорожных вагонов с военным имуществом, около 1000 пулемётов, 30 тысяч винтовок, иное стрелковое оружие и др.

Тем не менее, республиканцы не успели вывезти или уничтожить запасы горючего, и трофеями франкистов стали около 17 млн литров бензина.

5 февраля 1939 правительство Франции отказалось принимать раненых военнослужащих республиканской армии, в результате на территорию Франции были переправлены только 3 тысячи из 15 тысяч находившихся в госпиталях раненых военнослужащих республиканской армии.

27 февраля 1939 года Великобритания и Франция признали правительство Франко в качестве правительства Испании, после чего Франция передала франкистам часть вооружения и техники, выведенных республиканцами на территорию Франции, а оставшееся вооружение и технику передала на хранение на склады французской армии. В дальнейшем, после капитуляции Франции летом 1940 года, часть бронетехники республиканцев (в том числе, десять танков Т-26 и несколько бронемашин AAC-1937) поступила на вооружение отдельных подразделений вермахта.

Примечания

Литература 
 комбриг П. П. Вечный. Каталонская операция. Краткий оперативно-тактический очерк // "Военная мысль", № 12, декабрь 1939. стр. 88-114
 А. Серебряков. Каталонская операция // "Военно-исторический журнал", № 2, 1940.
 E. Lucas-G. De Vecchi, «Storia delle unità combattenti della M.V.S.N. 1923—1943», Giovanni Volpe Editore, Roma, 1976
 A. Rovighi-F. Stefani, «La partecipazione italiana alla guerra civile spagnola (1936—1939)», USSME, Roma, 1992.

Ссылки 
 

Сражения гражданской войны в Испании
Сражения по алфавиту
Конфликты 1938 года
Конфликты 1939 года
История Каталонии